Пуэ́бла-де-Альборто́н (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Бельчите. Занимает площадь 76,81 км². Население — 125 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы